FHO steht für:
Fachhochschule Ostschweiz
Fremde Heere Ost, siehe Abteilung Fremde Heere
 Künstlerzeichen von Fritz von Herzmanovsky-Orlando
 Bahnhof Bad Homburg (DS100-Code)

FHO